Ялхорой:

 Ялхорой — село в Галанчожском районе Чеченской Республики.
 Ялхорой — чеченский тайп.